De Wereldbeker schaatsen 2007-2008 gaat voor de 1000 meter rijders van start in Salt Lake City. Dit gebeurt op 10 november 2007 in de Verenigde Staten. De andere wedstrijden vinden plaats in Calgary, Heerenveen, Erfurt, Hamar, Inzell en tijdens de Wereldbekerfinale in Heerenveen.

Kalender

Podia

Eindstand  

- = geen deelname
0 = geen punten

Man 1000
2007/08